Argentína
Nueve de Julio megye, megye Chaco tartományban
Nueve de Julio megye, megye Río Negro tartományban
Nueve de Julio megye, megye San Juan tartományban
Nueve de Julio megye, megye Santa Fe tartományban